een alternatieve spelling voor de stad Bologna in Italië
 de plaats in de Haute-Marne in Frankrijk: Bologne (Frankrijk)